El término Endeavour puede referirse a:

Astronáutica 
Transbordador espacial Endeavour, un transbordador propiedad de la NASA.
Crew Dragon Endeavour, una cápsula espacial propiedad de SpaceX.

Computación y tecnología 
EndeavourOS, distribución GNU/Linux.
Supercomputadora Endeavour, una supercomputadora de memoria compartida en la División de Supercomputación Avanzada de la NASA (NAS).

Otros 
Endeavour (serie), serie de televisión.
HMB Endeavour, barco de la Marina Real británica del .